Шельдеруп () — норвежская фамилия.

 Шельдеруп, Герхард (1859—1933) — норвежский музыковед, виолончелист и композитор.
  (1895–1972) — норвежский бизнесмен.
  (род. 1961) — норвежский экономист.
  (1870–1934) — норвежский композитор и пианист.
   (1920–2006) — норвежский писатель, в 1940-х и 1950-х годах один из лучших прыгунов с трамплина в Норвегии.
  (1859–1931) — норвежский предприниматель.
  (1886–1955) — норвежский альпинист, судья Верховного суда и член сопротивления во время немецкой оккупации Норвегии в ходе ВОВ.